Ґраяускай (Вилкавишкіський район) — село у Литві, Вилкавишкіський район.
 Ґраяускай (Расейняйський район) — село у Литві, Расейняйський район.